Neide ist 

ein Familienname:

 Johann Christoph Neide (1681–1754), deutscher Arzt und Leibarzt
 Johann Georg Christoph Neide (1756–1836), deutscher Pädagoge, evangelischer Theologe
 Friedrich August Neide (1781–1851), deutscher Armenarzt
 Maria Neide (1780–1831), deutsche Krankenschwester
 Eduard Neide (1818–1883), deutscher Gärtner, preußischer Hofgärtner
 Emil Neide (1843–1908), deutscher Maler

und ein Gewässername:
 Neide, Name des Oberlaufs der Wkra bis zur Einmündung der Skottau (Szkotówka) im Südwesten der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren